Пётр Алексе́евич Лавро́в () — российский и советский -славист, , профессор Новороссийского (с 1898), Петербургского (с 1900) и Пермского (с 1916) университетов, академик АН СССР (1923, до 1925 — РАН; член-корреспондент Петербургской АН с 1902).

Биография 
Родился в семье священника, профессора богословия в Ярославском Демидовском юридическом лицее. Окончил с серебряной медалью Ярославскую гимназию (1875). Затем учился на историко-филологическом факультете Московского университета (1875—1879), где позже преподавал славяноведение. Окончил университет в 1879 году, написав кандидатскую работу «Историко-литературный разбор Косовских былин». Оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре славянской филологии. 

В 1884 году командирован в славянские страны. Неоднократно посещал балканские страны, работая в архивах и библиотеках. В 1900 году участвовал в экспедиции академика Н. П. Кондакова в Македонию. Вместе с другими авторами закончил создание болгаро-русского словаря, работу над которым начал его учитель А. Л. Дювернуа. Автор нескольких грамматик сербского и болгарского языков. Некоторое время состоял секретарём Славянского Комитета Московского Археологического Общества.

Магистерская диссертация — «Пётр II Петрович Негош, владыка Черногорский и его литературная деятельность» (М., 1887), докторская — «Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка» (М., 1893). В последнем труде Лавров обогатил историю болгарского языка обильным материалом, извлечённым из рукописей, и установил новые точки соприкосновения между болгарскими наречиями (современными и старыми), и языком древнейших старославянских памятников.

Профессор Новороссийского (с 1898), Петербургского (с 1900) и Пермского (с 1916, историко-филологический ф-т) университетов.

Автор свыше 200 работ в области славянского языкознания и литературоведения, древнеславянской письменности, истории, палеогафии, а также истории славяноведения.

Похоронен в Ленинграде.

Основные труды 
 Жизнь и учёная деятельность П. И. Шафарика. — М., 1897.
 Апокрифические тексты. — СПб., 1899.
 Дамаскин Студит и сборники его имени («Дамаскины») в юго-славянской письменности. — Одесса, 1899.
 К вопросу о Синодике царя Борила. — Одесса, 1899.
 Аннексия Боснии и Герцеговины и отношение к ней славянства. — СПб., 1909.
 Балканский союз и переживаемый им кризис. — Петрозаводск, 1914.
 Палеографическое обозрение кирилловского письма. — Пг., 1915.
 Культурно-национальное единство сербов и хорватов. — Пг., 1917.
 Кирило та Методій в давньо-слов’янському письменствi (Розвідка). — Київ, 1928.
 Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. — Л., 1930 (посмертное изд.).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Памяти академика П. А. Лаврова. Л., 1929.
Хартанович М.В. История поступления македонской этнографической коллекции в Музей антропологии этнографии им. Петра Великого Санкт-Петербургской Академии наук // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, 2010.

Ссылки 
 
 Информация на сайте ИС АРАН.
 Баринов Д. А., Ростовцев Е. А. Лавров Пётр Алексеевич // Биографика СПбГУ.

Слависты Российской империи
Слависты СССР
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Выпускники Ярославской гимназии
Преподаватели Санкт-Петербургского археологического института
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Заслуженные профессора Императорского Санкт-Петербургского университета‎
Преподаватели Новороссийского университета
Преподаватели Петербургского историко-филологического института
Преподаватели историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные на Смоленском православном кладбище